El nombre de Rodrigo Cuevas puede referirse a:

Rodrigo Cuevas, futbolista chileno (n. 1973);
Rodrigo Cuevas Gallegos, guionista chileno (n. 1973).
Rodrigo Cuevas, artista asturiano (1985).